Квалификация по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2010 должна была выявить, сколько спортсменов и из каких стран смогут участвовать на соревнованиях.

Всего к участию в соревнованиях допускалось 180 спортсменов: 100 мужчин и 80 женщин. Каждый НОК мог выставить не более 10 мужчин и 10 женщин, причём не более четверых на дистанциях до 1500 метров включительно, не более трёх в остальных индивидуальных забегах и только одну команду в командной гонке.

Квота по дисциплинам

Критерии спортсменов 
Для попадания на Олимпийские игры спортсмен должен был показать следующие результаты, установленные ИСУ, в период с 1 июля 2009 года по 17 января 2010 года:

Спортсмен мог принять участие только в тех дисциплинах, в которых показал необходимый результат. Для участия в командной гонке необходимо было показать нужное время хотя бы в одной любой дисциплине.

Результаты надо было показать на определённых соревнованиях:

 Чемпионаты, проводимые ИСУ и отборочные соревнования к ним.
 Кубок мира по конькобежному спорту.
 Международные соревнования, в которых могут участвовать все члены ИСУ.
 Национальные чемпионаты, включая те, которые являются национальными олимпийскими отборочными соревнованиями. Они должны быть организованы национальной федерацией.

Распределение квот 
Квоты по странам были определены согласно результатам на некоторых этапах кубка мира 2009—2010:
 500 и 1000 метров

 1500, 3000, 5000 и 10000 метров

 Командная гонка

Квоты по странам

Ссылки 
 Квалификационная система